Ugovor iz Džede (1927.), između Kraljevstva Nedžd i Hedžas i Ujedinjenog Kraljevstva
 Ugovor iz Džede (1974.), između Kraljevine Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 Ugovor iz Džede (2000.), između Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Jemen